Desa Tersana kan syfta på:

 Tersana SC – en fotgbollsklubb i Egypten

Indonesien 

 Desa Tersana (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 108,34), Jawa Barat, 
 Desa Tersana (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar